

Patronyme 

 José Moñino y Redondo de Floridablanca (1728-1808), homme politique espagnol.

Toponymes

Floridablanca, ville colombienne.

Rue de Floridablanca, à Barcelone en Catalogne.

Floridablanca, municipalité des Philippines